Roberto Ganz è il nome di diverse persone:
Roberto Ganz (1961) – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio italiano;
Roberto Ganz (1986) – ex giocatore di hockey su ghiaccio.